Чон Хо Ён (, , также ; ) — южнокорейская супермодель и актриса. Журнал Vogue назвал её «топ-моделью по-корейски» (Korea’s Next Top Model); она также участвовала в четвёртом сезоне «топ-модель по-корейски», где заняла второе место. В настоящее время входит в число 50 лучших моделей моды на models.com.

Биография 
Родилась 23 июня 1994 года в Сеуле, есть два брата и сестра. Её отец владеет рестораном «Gukbap».

Карьера 
Чон начала свою модельную карьеру в возрасте 16 лет. Она участвовала в фестивале «Сеульская неделя моды» без агента, где утвердилась ещё до заключения контракта с агентством ESteem Models и участия в шоу «Топ-модель по-корейски» на публичном показе. После шоу девушка фигурирует в таких журналах, как Vogue Girl Korea, Nylon Korea и ELLE Wedding.

На международном уровне Чон дебютировала на эксклюзивном показе Louis Vuitton в 2016 году, также дебютировала на Opening Ceremony. В том сезоне участвовала также в показах Марка Джейкобса, Fendi, Max Mara, Альберты Ферретти, Rag & Bone.

Чон участвовала в показах Джереми Скотта, Тори Бёрч, Topshop, Lanvin, Dolce & Gabbana, Missoni, Bottega Veneta, Эмилио Пуччи, Chanel, Miu Miu, Giambattista Valli, Prabal Gurung, Jason Wu, H&M, Jacquemus, Burberry, Acne Studios, Роберто Кавалли, Diesel, Versus (Versace), Narciso Rodriguez, Пако Рабан, Schiaparelli, DSquared2, Blumarine, Dundas, Zadig & Voltaire, Tod’s, Etro и Gabriela Hearst.

Она появлялась в рекламе Sephora «Let’s Beauty Together», Chanel, Gap, Hermès, и Louis Vuitton. Чон была на обложке журналов Vogue Japan, Vogue Korea, W Korea, and Harper’s Bazaar Korea in addition to appearing in editorials for Vogue, British Vogue, Dazed, Love magazine, CR Fashion Book и Into the Gloss.

В 2017 году Models.com выбрал её в номинациях «Лучший дебют» (Top Newcomer) и «Модель года» (Model of the Year).

В 2021 году сыграла Кан Сэ Бёк в сериале Netflix «Игра в кальмара», который стал мировым бестселлером. Сериал принёс ей мировую известность, в первую неделю после выхода на неё подписалось более 10 миллионов человек в Instagram.

4 октября 2021 года стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

6 октября люксовый Дом моды Louis Vuitton сообщил в своём аккаунте Instagram о том, что она стала новым глобальным амбассадором компании. В том же месяце она стала амбассадором Adidas Originals в их кампании Adicolor.

Личная жизнь 

С 2016 года состоит в отношениях с южнокорейским актёром . На 2021 год её капитал оценивается в 4 миллиона долларов.

Фильмография

Телесериалы

Награды и номинации

Примечания 

Фотомодели Республики Корея
Актрисы Республики Корея